Denumirea Gradiște se poate referi la:
 Localități în Bulgaria
 Gradiște, sat în regiunea Gabrovo;
 Gradiște, sat în regiunea Plevna;
 Gradiște, sat în regiunea Șumen;
 Localități în Republica Moldova
 Gradiște, sat în raionul Cimișlia.